«Письмо к матери» () — один из последних фильмов предвоенного польского кино на языке идиш. Премьера фильма в Польше состоялась 4 апреля 1938 года. Премьера в США, уже после начала Сентябрьской войны, — 14 сентября 1939 года.

История создания 
Йозеф Грин с 1924 года проживал в США. В 1934—1938 годах он на время вернулся в Польшу, где на созданной им киностудии «Green-Films» снял четыре фильма. Несмотря на провал своего второго фильма «Пуримский шут» (), он принял решение снять фильм по сценарию, который привёз из США. Сценарий был написан Менделем Ошеровичем, но по прибытии в Варшаву Грин пригласил Анатоля Штерна для переработки сценария. Для экономии средств Грин снимал сразу два фильма с одним и тем же составом актёров. Одновременно с «Письмом к матери» снимался фильм «Мамочка» (), в который Грин, после переговоров с Янкелем Калишем, пригласил жену Янкеля, польско-американскую звезду Малку Опекун-Калиш.

Сюжет 
Действие фильма происходит в маленьком местечке в Галиции перед, во время и после I мировой войны. В местечке живёт семья Бердичевских. Отец, Давид, не в силах содержать семью. Все обязанности по содержанию падают на трудолюбивую мать, Дебору. Старший сын, Меир, мечтает выучиться на инженера или стоматолога. Дочка Мирьям встречаясь с учителем танцев, хотя у неё и есть жених, Юдка, сын портного Шимона, поступает против воли родителей. Гордостью Деборы и Давида является из младший сын, Арончик, очень талантливый и музыкальный.

Давид, не ставя в известность жену, и заняв деньги у Шимона, уезжает на заработки в Америку, где зарабатывает на жизнь продажей носков. Мирьям сбегает из дома с учителем танцев, а мать скрывает это от соседей.

Давид присылает билет на пароход для Арончика. Тем временем в местечко возвращается Мирьям: оказалось, что учитель танцев женат и у него есть ребёнок. По настоянию матери Мирьям скрывает эти факты от Юдки. Молодые женятся и уезжают.

В 1914 году началась война. Меира призывают на фронт. Мирьям находится в России. Письма из Америки перестают приходить. В день окончания войны Дебора узнаёт о гибели старшего сына на фронте. Она пытается разыскать мужа и Арончика. Наконец, с помощью добрых людей, она выезжает в Америку, где обнаруживает что её младший сын — известный певец Арнольд Берд.

Лейтмотивом всего фильма является ставшая известной песня «A Brivele der mamen», написанная Эльштейном специально для фильма. В последней сцене фильма, когда песню исполняет Арнольд Берд, на экране появляется и сам Абрам Эльштейн (камео) в качестве дирижёра оркестра.

В ролях

Дальнейшая судьба творческой труппы фильма 
 Режиссёр фильма, Йозеф Грин, эмигрировал в Америку, где в начале 1950-х снимался в нескольких фильмах.
 Режиссёр фильма, Леон Трыстан, погиб в 1941 году при обороне Одессы.
 Оператор, Северин Штайнвурцель, в 1941 году снимал Боевые киносборники, затем в армии Андерса, после войны в Южной Америке, затем в Израиле.
 Композитор, Абрахам Эльштейн, жил в Нью-Йорке, умер 22 марта 1963 года.
 Актёры:
 Эмигрировали в Америку:
 Люси Герман (умерла 8 мая 1954 в Нью-Йорке);
 Макс Божик (умер 5 апреля 1970 в Нью-Йорке);
 Берта Герштейн (умерла 10 сентября 1972 в Бруклине)
 Густав Бергер (умер 18 октября 1958 в Нью-Йорке)
 Жертвы Холокоста:
 Хана Левина — в Варшавском гетто выступала в Театре гетто, где отметила 25-летие творческой карьеры.
 Симха Фостель — в 1942 году вывезен из Варшавского гетто в концлагерь в Понятова.
 Шмуль Ландау — погиб во время акции в Варшавском гетто в 1942 году.

Примечания

Ссылки 
 Opowieść zatopionych synagog — przegląd przedwojennego filmu żydowskiego, w: XI Dzień Judaizmu — Poznań — 8-19.1.2008 (program towarzyszący), Poznań, 2008, s. 21.
 נתן גרוס, תולדות הקולנוע היהודי בפולין, ירושלים: הוצאת מאגנס, 1990, עמ' 72-70, 131.
 
 
 

Фильмы-драмы Польши
Фильмы-драмы США
Фильмы на идише
Еврейская культура
Фильмы Польши 1938 года